Coward pode se referir a:
Noël Coward

Coward (Carolina do Sul)

Desambiguação